Gehrhof ist ein Ortsname:
 Gehrhof (Fichtenberg), Weiler der Gemeinde Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gehrhof (Krempdorf), Ortsteil der Gemeinde Krempdorf im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Gehrhof (Seehausen), Ortsteil der Stadt Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt